Norrkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrkobben, Nagu, Åboland, 
 Norrkobben, Hangö, Nyland, 
 Norrkobben, Raseborg, Nyland, 
 Norrkobben, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Norrkobban
Norrklobben
Norrklobbarna
Norrkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar